Toshima (Tokio), een van de 23 speciale wijken van Tokio.
Toshima (Kagoshima), een dorp in de Japanse prefectuur Kagoshima. 
Toshima (eiland), eiland in Japan